De Deense secundaire wegen (Deens: Sekundærrute) vormen een netwerk van wegen met een regionale betekenis in Denemarken. Twee secundaire wegen zijn uitgebouwd tot autosnelweg.

Secundaire wegen worden aangegeven door een wit wegschildje met een zwart nummer. Er wordt in Denemarken geen prefix (zoals de A in A1) gebruikt. De nummers lopen van 150 t/m 600.

Zie ook
Wegen in Denemarken

 
Denemarken
Secundaire weg